Niemcy:
 Burk – dzielnica Budziszyna
 Burk – dzielnica Forchheimu
 Burk – dzielnica Marktoberdorfu
 Burk – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Osoby:
 Bryan Burk – amerykański producent filmowy
 Heinrich Burk – niemiecki pisarz
 Henry Burk – amerykański polityk
 Karl Burk – niemiecki dowódca

Zobacz też:
 Burck
 Burg